Adore може значити:

 Adore (альбом The Smashing Pumpkins)
 Adore (альбом Місако Одані)
 Adore (пісня Prince)
 Adore (пісня Miss Kittin)